Rajd Finlandii 1989 (39. 1000 Lakes Rally) – 39 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 25-27 sierpnia. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1989. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1989
1989 w Finlandii
Sport w Jyväskylä